Американський штат Міссурі поділяється на 114 округів.

Міссурі